Kouvenhoven ist der Familienname folgender Personen:

 Elly de Groen-Kouwenhoven (* 1949), niederländische Politikerin der Partei Europa Transparant
 John Atlee Kouwenhoven (1909–1990), US-amerikanischer Amerikanist
 Leo Kouwenhoven (* 1963), niederländischer Physiker
 William B. Kouwenhoven (1888–1975), US-amerikanischer Elektroingenieur und Medizinphysiker